Die russische Kombinierte-Pyramide-Meisterschaft ist ein Billardturnier zur Ermittlung der nationalen Meister Russlands in der Disziplin Kombinierte Pyramide, das zumeist jährlich ausgetragen wird.

Rekordsiegerin ist die viermalige Meisterin Diana Mironowa. Bei den Herren waren Wladislaw Osminin, Iossif Abramow und Pawel Plotnikow mit jeweils zwei Titeln am erfolgreichsten.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Kombinierte Pyramide
Russland, Kombinierte Pyramide